Ця стаття є списком областей України за середньою заробітною платнею за місяцями 2017 року згідно з даними Міністерства фінансів України.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Див. також 
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2018)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2016)

Примітки 

Списки:Економіка України
Списки областей України